Плаужу — топоним Латвии:
 Плаужу — озеро в Страупской волости;
 Плаужу — озеро в Кейпенской волости;
 Плаужу — озеро в Алсвикской волости;
 Плаужу — озеро в Андзельской волости;
 Плаужу — улица в Риге.